Джон Каннингем:
 Каннингем, Джон — американский актёр.
 Каннингем, Джон (1575—1651) — шотландский мореплаватель, работавший под датским флагом.
 Каннингем, Джон — ирландский поэт и драматург.
 Каннингем, Джон — американский сценарист.
 Каннингем, Джон — британский физик.
 Каннингем, Джон  — североирландский футболист и тренер.
 Каннингем, Джон (1868—1910) — шотландский футболист, нападающий.
 Каннингем, Джон — американский композитор и продюсер из Лос-Анджелеса.
  (1917—2002) — офицер Королевских ВВС.